Gradisca oder. Gradiška (slawisch für ‚befestigter Ort‘) steht für folgende geographischen Objekte:

 Gradisca d’Isonzo, Stadt im Friaul, Italien
 Gradiška, Stadt in Bosnien-Herzegowina
 Stara Gradiška, Ort in Kroatien
 Nova Gradiška, Stadt in Kroatien
 Titularerzbistum Gradisca, Titularerzbistum in Italien